Osnabrücker SV ist der Name folgender Sportvereine:

 Osnabrücker SV 08, Vorgängerverein von Eintracht Osnabrück in Osnabrück-Schölerberg
 Osnabrücker SV 16 in Osnabrück-Weststadt
 SV Osnabrück (SV Osnabrück von 1919), Schachverein in Osnabrück-Innenstadt